Gasebeyi kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Gasebeyi (vattendrag), Gitega, 
 Gasebeyi (periodiskt vattendrag), Rutana, 

Robotskapade Burundiförgreningar